Brownsville Station — американская рок-группа, образовавшаяся в 1969 году в Анн-Арборе, штат Мичиган; в её первый состав входили гитаристы Каб Кода (Cub Koda) и Майк Лутц (Mike Lutz), барабанщик Ти Джей Кронли (T.J. Cronley) и басист Тони Дриггинс (Tony Driggins). Состав, находившийся под сильным влиянием раннего рок-н-ролла, исполнял хард-рок в ретро-стилистике, с элементами блюза и ритм-энд-блюза. Brownsville Station приобрели репутацию концертной группы (сценические трюки Коды оказали влияние, в числе прочих, на Питера Вулфа Элиса Купера), а наибольшего успеха в чартах добились с синглом «Smokin' in the Boys' Room» (#3 US, 1973). После распада группы Каб Года начал сольную карьеру, а кроме того в качестве журналиста сотрудничал со многими известными музыкальными изданиями.

Участники группы 
 Cub Koda (1969—1979) — гитара, вокал
 Mike Lutz (1969—1979) — гитара, вокал, бас-гитара
 T.J. Cronley (1969—1971, 1977) — ударные
 Tony Driggins (1969—1972, 1977) — бас-гитара, вокал
 Henry «H-Bomb» Weck (1972—1979) — ударные, вокал
 Bruce Nazarian (1975—1979) — гитара, вокал, бас-гитара

Дискография

Альбомы 
 1970: No BS
 1972: A Night On the Town
 1973: Yeah!
 1974: School Punks
 1975: Motor City Connection
 1977: Brownsville Station (a.k.a. 'The Red Album')
 1978: Air Special

Компиляции 

 1993: Smokin' In the Boys Room: The Best of Brownsville Station
 2003: Smokin' In the Boys Room and Other Hits
 2005: Smokin' In the Boys Room
 2006: Rhino Hi-Five: Brownsville Station

Примечания 

Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Мичигана
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1969 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1979 году